

Geografia
 Ghiacciaio Jacoby, in inglese Jacoby Glacier – ghiacciaio sulla costa di Hobbs, nella Terra di Marie Byrd, in Antartide

Persone
 Felix Jacoby (1876-1959) – filologo classico, storico, bibliografo e grecista tedesco
 Georg Jacoby, all'anagrafe Georg Gustav Franz Jacoby, (1882-1964) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco
 Joe Jacoby, propr. Joseph Erwin Jacoby (1959) – ex giocatore di football americano statunitense
 Johann Jacoby (1805-1877) – politico tedesco
 Lee Jacoby, noto anche con lo pseudonimo di Lee J. Cobb (1911-1976) – attore statunitense
 Lydia Jacoby (2004) – nuotatrice statunitense
 Mark Jacoby (1947) – attore, cantante e attore teatrale statunitense

Altro
 25869 Jacoby – asteroide della fascia principale
 Jacoby – convenzione del gioco del bridge